La palabra monzón puede estar referida o vinculada a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Clima 
 Monzón, viento estacional que se produce por el desplazamiento del cinturón ecuatorial.

Toponimia 
 Condado de Monzón, condado histórico de España.
 Distrito de Monzón, distrito de la Provincia de Huamalíes, ubicada en el departamento de Huánuco.
 Monzón (Huesca), municipio español.
 Monzón de Campos (Palencia), municipio español.
 Merindad de Monzón, división administrativa de la corona de Castilla, vigente durante la Edad Media.
 Reino de Monzón, Reino histórico de la ciudad de Monzón (Huesca).

Personas 
 Carlos Monzón (1942-1995), también conocido como Carlos Roque Monzón, boxeador argentino.
 Félix Taberna Monzón (1961-), también conocido como Félix Taberna, político español, y sociólogo de Navarra.
 Jesús Monzón (1910-1973), también conocido como Jesús Monzón Reparaz, político español de ideología comunista, luchador antifranquista, resistente en la Francia ocupada por los nazis, abogado, y también profesor de mercadotecnia.
 José Miguel Monzón (1955-), actor español conocido como 'El Gran Wyoming' y también como José Miguel Monzón Navarro.
 Pedro Monzón (1962-), también conocido como Pedro Damián Monzón, futbolista argentino y director técnico.
 Telesforo Monzón (1904-1981), también conocido como Telesforo de Monzón y Ortiz de Urruela, político español, escritor, y líder nacionalista vasco.

Miscelánea 
 Abrazo del Monzón, curso de agua en Uruguay.
 Castillo de Monzón, castillo-fortaleza de origen musulmán situado en la población de Monzón (Huesca).
 Castillo de Monzón de Campos, centro político del Condado de Monzón (Desde el castillo se controlaba la actividad política y comercial de todas las tierras comprendidas entre el río Pisuerga hasta su confluencia con el río Arlanza, haciendo frontera con el Condado de Castilla).
 Monzón, serie de televisión biográfica argentina.